Los sindecanos son un grupo de glucoproteinas que se clasifican dentro de los proteoglucanos y están formados por un esqueleto proteico central, denominado core proteico, unido a varias cadenas de glucosaminoglucano de heparán sulfato. Presentan un dominio extracelular con uniones a glucanos de heparán sulfato, un dominio transmembrana y otro intracelular que se asocia a varias rutas de señalización celular. Existen cuatro tipos de sindecanos que se designan del 1 al 4 y tienen una estructura proteica formada por una cadena de 310, 201, 346 y 198 aminoácidos respectivamente. Los sindecanos funcionan como receptores de la superficie celular y tienen un importante papel en la regulación de transducción de señales que activan los procesos celulares de adhesión, migración, crecimiento y organización del citoesqueleto. El sindecano-1, también llamado CD138, tiene importancia en medicina por expresarse en las células malignas del mieloma múltiple.

Referencias 

Glucoproteínas